Рогув (польск. Rogów) — многозначный термин; топоним.

 Рогув — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Бжезинский повят, Лодзинское воеводство. 
 Рогув — село в Польше, в сельской гмине Козлув Мехувского повята Малопольского воеводства.
 Рогув — железнодорожная станция в селе Рогув в гмине Рогув, в Лодзинском воеводстве Польши.